Нестерова Галина Іванівна (*1942) — майстер спорту СРСР міжнародного класу з гандболу
 Нестерова Ніна Іванівна (*1952) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва, депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання
 Нестерова Софія (*2003) — українська фігуристка, що виступає у парному спортивному фігурному катанні

Нестерова — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Нестерова — присілок, Кудимкарський район, Пермський край

Див. також 
 Нестеров